De Grand Prix-wegrace van Valencia 2017 was de achttiende en laatste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2017. De race werd verreden op 12 november 2017 op het Circuit Ricardo Tormo Valencia nabij Cheste, Spanje.

In de MotoGP werd Marc Márquez tot kampioen gekroond nadat zijn laatste rivaal Andrea Dovizioso tijdens de race ten val kwam.

Uitslag

MotoGP 
Pol Espargaró moest uit de pitstraat starten omdat hij tijdens het raceweekend zijn motorblok moest wisselen.

Moto2

Moto3 
Livio Loi moest uit de pitstraat starten vanwege onverantwoordelijk rijgedrag tijdens de kwalificatie.

Eindstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2017
Valencia